Fuxiang si (chin. 福祥寺) bezeichnet:

den Fuxiang-Tempel in Yushe, siehe Fuxiang si (Yushe)
den Fuxiang-Tempel in Peking, siehe Fuxiang si (Peking)